Petruo ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Petruo (1918–2001), deutscher Rundfunksprecher, Schauspieler und Synchronsprecher
 Thomas Petruo (1956–2018), deutscher Radiomoderator, Schauspieler und Synchronsprecher
 Vanessa Petruo (* 1979), deutsche Popsängerin